Marian Markiewicz (1895–1965) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, piłkarz, reprezentant Polski
 Marian Markiewicz (1924–2022) – kapitan Wojska Polskiego, żołnierz Okręgu Nowogródek Armii Krajowej, uczestnik akcji „Burza”, żołnierz niezłomny 
 Marian Markiewicz (1926–2022) – polski kardiolog, profesor nauk medycznych